Camamila puede referirse a:
 el nombre común de la planta Achillea ageratum;
 el nombre común de la planta Matricaria recutita.